Aggarwal ist der Familienname folgender Personen:
 Krishnan Kumar Aggarwal (* 1939), kenianischer Hockeyspieler
 Neha Aggarwal (* 1990), indische Tischtennisspielerin
 Varinder Aggarwal (* 1961), indisch-britischer Chemiker